Krasny kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Dağdağan, ort, Chodzjaly,

Ryssland 

 Krasnyy (ort), Smolensk oblast, 
 Krasnogorodskoje, ort, Pskov oblast, 
 Krasnaja (vattendrag i Ryssland, Voronezj oblast, lat 51,26, long 39,53), 
 Kyzyl, oblasthuvudort, Tuva, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar